Santa Brigida kan syfta på:

Geografi

Brasilien 

 Santa Brígida (kommun), Bahia,

Italien 

 Santa Brigida, Lombardiet, kommun, Lombardiet, Provincia di Bergamo,

Mexiko 

 Santa Brígida (ort i Mexiko, Coahuila), San Pedro, 
 Santa Brígida (ort i Mexiko, San Luis Potosí), Matehuala,

Spanien 

 Santa Brígida (kommun), Kanarieöarna, Provincia de Las Palmas, 
 Santa Brígida (kommunhuvudort), Kanarieöarna, Provincia de Las Palmas, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar